Dit is een lijst van planetoïden 51501-51600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51501) - || 2001 FN86|| 27 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51502) - || 2001 FR86|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51503) - || 2001 FA87|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51504) - || 2001 FN87|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51505) - || 2001 FE88|| 27 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51506) - || 2001 FE91|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51507) - || 2001 FV94|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51508) - || 2001 FM97|| 16 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (51509) - || 2001 FP97|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51510) - || 2001 FE98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51511) - || 2001 FP98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51512) - || 2001 FG99|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51513) - || 2001 FY99|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51514) - || 2001 FP100|| 17 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (51515) - || 2001 FS100|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51516) - || 2001 FG101|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51517) - || 2001 FH107|| 18 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51518) - || 2001 FN108|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51519) - || 2001 FT109|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51520) - || 2001 FL112|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (51521) - || 2001 FJ113|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (51522) - || 2001 FZ117|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51523) - || 2001 FJ120|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51524) - || 2001 FJ121|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51525) - || 2001 FZ121|| 29 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51526) - || 2001 FF123|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51527) - || 2001 FO123|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51528) - || 2001 FP123|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51529) - || 2001 FB128|| 31 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51530) - || 2001 FL129|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51531) - || 2001 FS129|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51532) - || 2001 FN130|| 31 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51533) - || 2001 FF132|| 20 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (51534) - || 2001 FQ132|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (51535) - || 2001 FD133|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (51536) - || 2001 FN133|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (51537) - || 2001 FT133|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (51538) - || 2001 FA143|| 23 maart 2001 || NEAT
|-
| (51539) - || 2001 FG143|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51540) - || 2001 FQ143|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51541) - || 2001 FB145|| 23 maart 2001 || NEAT
|-
| (51542) - || 2001 FA147|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51543) - || 2001 FJ150|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51544) - || 2001 FH151|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51545) - || 2001 FM158|| 27 maart 2001 || NEAT
|-
| (51546) - || 2001 FU159|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51547) - || 2001 FX159|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51548) - || 2001 FD160|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51549) - || 2001 FM161|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (51550) - || 2001 FB162|| 30 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51551) - || 2001 FO164|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51552) - || 2001 FP164|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51553) - || 2001 FR164|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51554) - || 2001 FS164|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51555) - || 2001 FK165|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (51556) - || 2001 FG171|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51557) - || 2001 FL176|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (51558) - || 2001 GE5 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (51559) - || 2001 GZ6 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (51560) - || 2001 GF8 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (51561) - || 2001 GG9 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (51562) - || 2001 GP9 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (51563) - || 2001 HK || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51564) - || 2001 HZ || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51565) - || 2001 HQ1 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (51566) - || 2001 HX1 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (51567) - || 2001 HY1 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (51568) - || 2001 HJ3 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (51569) - || 2001 HV3 || 18 april 2001 || G. Hug
|-
| (51570) - || 2001 HE4 || 17 april 2001 || R. Dyvig
|-
| (51571) - || 2001 HF4 || 19 april 2001 || J. Broughton
|-
| (51572) - || 2001 HV4 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51573) - || 2001 HX4 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51574) - || 2001 HA5 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51575) - || 2001 HU5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51576) - || 2001 HW5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51577) - || 2001 HX5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51578) - || 2001 HX6 || 18 april 2001 || Spacewatch
|-
| (51579) - || 2001 HY8 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51580) - || 2001 HA9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51581) - || 2001 HL9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51582) - || 2001 HU9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51583) - || 2001 HZ9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51584) - || 2001 HP10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51585) - || 2001 HH12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51586) - || 2001 HO12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51587) - || 2001 HY12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51588) - || 2001 HH13|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51589) - || 2001 HQ13|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51590) - || 2001 HF14|| 23 april 2001 || J. Broughton
|-
| (51591) - || 2001 HN15|| 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (51592) - || 2001 HO18|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51593) - || 2001 HO20|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51594) - || 2001 HR20|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51595) - || 2001 HM21|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51596) - || 2001 HU21|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51597) - || 2001 HZ22|| 16 april 2001 || NEAT
|-
| (51598) - || 2001 HK24|| 27 april 2001 || Spacewatch
|-
| (51599) Brittany || 2001 HR4|| 28 april 2001 || L. Ball
|-
| (51600) - || 2001 HG27|| 27 april 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten